Zuul — род птицетазовых динозавров из семейства анкилозаврид. Обитал в конце мелового периода ( назад) на территории современных США. Включает единственный типовой вид — Zuul crurivastator.

Название 

Родовое название Zuul дано в честь Зуула — персонажа комедийного фантастического фильма 1984 года «Охотники за привидениями». Видовое название crurivastator переводится с латинского языка как «разрушитель голеней», от crus — «голень» и vastator — «разрушитель», и указывает на то, что динозавр оборонялся от хищников булавой на конце хвоста.

История находки 
Находка была сделана 16 мая 2014 года частной коммерческой компанией, специализирующейся на раскопках ископаемых, к северу от города Гавра, штат Монтана. При расчистке верхнего слоя горных пород во время поиска разбросанных остатков тиранозаврида, возможно горгозавра, рабочий бульдозер случайно наткнулся на рукоять хвостовой булавы неизвестного анкилозавра примерно на глубине 10 метров от поверхности обнажения пород. Поскольку породы до момента открытия не подверглась процессу эрозии, все части скелета находились в хорошей сохранности. Большая часть скелета сохранилась в осадочных горных породах песчаника. Хвостовая часть, таз и спинные позвонки были сочленены между собой, при этом часть спинных рёбер слегка смещены. Череп, нижняя челюсть и шейные позвонки разъединены. Судя по всему, динозавра смыло в реку и засыпало осадочными породами, в результате чего прекрасно сохранился весь его скелет и даже некоторые части мягких тканей. Как и многие другие находки панцирных динозавров, скелет Zuul располагался в перевёрнутом виде, брюшной частью вверх. Он был извлечён в виде двух больших блоков, один из которых содержал череп и туловище, другой — хвост. Коммерческая компания Theropoda Expeditions LLC выполнила первоначальную подготовку и очистку скелета. Экземпляр имел кодовое название «TE-72 Sherman» и первоначально считался новым видом Euoplocephalus.

Находке было придано большое научное значение. При финансовой поддержке Благотворительного фонда Луизы Хоули Стоун Королевский музей Онтарио приобрел находку в июне 2016 года для её дальнейшей подготовки и изучения одним из ведущих экспертов в области анкилозавров, палеонтологом Викторией Меган Арбор. Музеем было принято решение выставить на обозрение только череп и хвост анкилозавра, которые к этому моменту были уже очищены от горных пород и подготовлены для экспозиции. Научное описание скелета было опубликовано в 2017 году, в которой он был выделен как принадлежащий новому роду и виду. Канадские палеонтологи Виктория Меган Арбор и Дэвид Кристофер Эванс назвали и описали типовой вид Zuul crurivastator.

Описание 
По оценкам, Zuul crurivastator достигал в длину 6 метров и весил до 2500 кг. Это первый род анкилозавра, у которого хорошо сохранился череп и хвост. Хвост оканчивался мощной костной булавой, толщиной до 8 см, которая по мнению многих палеонтологов использовалась для защиты от хищников.

Голотип (ROM 75860) был найден в отложениях геологической формации Джудит-Ривер (Judith River Formation), возраст которой оценивается в 76,2—75,2 миллионов лет. Он состоит из почти полного скелета с черепом. По данным Theropoda Expeditions LLC, его сохранность оценивается на 99%. Находка представляет собой «мумию динозавра» из-за сохранности мягких тканей. Многие большие и маленькие остеодермы остались в своём прижизненном положении. Кроме того, сохранились остатки кератиновой оболочки шипов и кератиновых некостных чешуек в виде черной плёнки. По состоянию на 2017 год голотип Zuul crurivastator представляет собой наиболее полный скелет анкилозавра из формации Джудит-Ривер, а также первый североамериканский образец анкилозавра с хорошо сохранившимся материалом черепа и хвоста.

Было проведено лазерное сканирование черепа, в процессе которой компьютерная программа выполнила «ретродеформацию» для компенсации посмертной деформации черепа для восстановления его предполагаемой первоначальной формы.

Филогения 
Родственные связи между видами анкилозаврид показаны по работе Arbour и Evans 2017 года:

Палеоэкология 
Из позднего мелового периода формации Джудит-Ривер также были известны останки многих других таксонов, включая черепах, крокодилообразных, теропод, гадрозаврид, беспозвоночных.

Примечания 
 

Анкилозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2017 году